Amerikai Egyesült Államok
 Yale (Dél-Dakota)
 Yale (Illinois)
 Yale (Iowa)
 Yale (Kansas)
 Yale (Michigan)
 Yale (Mississippi)
 Yale (Ohio)
 Yale (Oklahoma)
 Yale (Virginia)
 Yale (Washington)
 Yale Township, Valley megye, Nebraska

Egyéb
 Yale Egyetem, Yale magánegyetem az USA Connecticut államában
 Elihu Yale, a Yale Egyetem névadóját, Elihu Yale (1649-1721) brit kereskedőt említik így röviden
 Yale, képzeletbeli lény, címerállat
 Yale a Yale Egyetemen kidolgozott keletázsiai átírások